|-
| 157801 - ||  || 20 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157802 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157803 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157804 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157805 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157806 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157807 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157808 - ||  || 25 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157809 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157810 - ||  || 23 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157811 - ||  || 25 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157812 - ||  || 24 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157813 - ||  || 16 noiembrie 1995 || Church Stretton || 
|-
| 157814 - ||  || 19 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157815 - ||  || 18 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157816 - ||  || 12 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157817 - ||  || 13 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157818 - ||  || 13 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157819 - ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157820 - ||  || 5 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157821 - ||  || 6 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157822 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157823 - ||  || 7 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157824 - ||  || 2 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157825 - ||  || 12 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 157826 - ||  || 29 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157827 ||  || 7 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 157828 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157829 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 157830 - || 1997 YE || 18 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 157831 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 157832 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157833 - ||  || 20 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157834 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157835 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157836 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157837 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157838 - ||  || 28 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157839 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157840 - ||  || 18 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157841 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157842 - ||  || 16 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157843 ||  || 23 august 1998 ||  || 
|-
| 157844 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157845 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157846 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157847 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157848 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157849 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157850 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157851 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157852 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 157853 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157854 - ||  || 14 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 157855 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157856 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157857 - ||  || 17 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157858 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157859 - ||  || 27 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 157860 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157861 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157862 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 157863 - ||  || 16 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157864 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157865 - ||  || 22 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157866 - ||  || 17 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 157867 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157868 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157869 - ||  || 14 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157870 - ||  || 14 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157871 - ||  || 12 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157872 - ||  || 14 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 157873 - ||  || 14 mai 1999 ||  || 
|-
| 157874 - ||  || 15 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 157875 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157876 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157877 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157878 - ||  || 16 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157879 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157880 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157881 - || 1999 RZ || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 157882 - ||  || 5 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 157883 - ||  || 13 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 157884 - ||  || 14 septembrie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 157885 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157886 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157887 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157888 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157889 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157890 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157891 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 157892 - ||  || 7 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157893 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 157894 - ||  || 14 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 157895 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157896 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157897 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157898 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157899 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157900 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-